Les Sept Sœurs est une expression employée dans plusieurs domaines :

Géopolitique du pétrole
 Cartel des Sept Sœurs

Géographie
 Les Sept Sœurs, massif montagneux situé sur l'île d'Alsten, dans le comté de Nordland (Norvège)

Fiction
 Les Sept Sœurs, une série de romans historiques écrits par Lucinda Riley et publiés entre 2015 et 2023.